Geografia:
 Bous – gmina w Luksemburgu
 Bous – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis

Osoby:
 Anne Bous – niemiecka rysowniczka